Australien steht für:
 Australien, Staat
 Australien (Kontinent), umfasst Australien und die Inseln Tasmanien und Neuguinea
 Australien (Schiff), französisches Passagierschiff
 Glückliche Reise – Australien, deutscher Fernsehfilm von Hermann Leitner (1992)

Siehe auch:
 Australia (englische Bezeichnung)
 Australien und Ozeanien